Rumänische Revolution bezeichnet vier Revolutionen in Rumänien:
 Rumänischer Volksaufstand in Siebenbürgen 1784
 Rumänischer Volksaufstand in Moldau und Walachei 1821
 Rumänische Revolution 1848
 Rumänische Revolution 1989